Вад, ВАД — многозначное понятие и аббревиатура:

Топонимы

Населённые пункты 
 Вад — посёлок в Усть-Куломском районе Республики Коми (Россия).
 Вад — село в Нижегородской области России, административный центр Вадского района.
 Вад — посёлок в Румынии.
 Вад — коммуна в Швеции.
 Вад-Медани — город в Судане, административный центр штата Эль-Гезира.

Водоёмы 
 Вад — река в Пензенской области, Мордовии и Рязанской области, левый приток Мокши.
 Вад, Вадское — озеро в селе Вад Нижегородской области.
 Вад — озеро в Пермском крае на территории болота Ыджиднюр.

Другое 
 Вад — железнодорожная станция в Мордовии.
 Вад — окончание в названиях озёр в языке коми, означающее округлую форму водоёма.

Носители фамилии 
 Вад, Абдулай (род. 1926) — президент Сенегала (2000—2012).
 Вад, Родни (род. 1941) — британский фигурист выступающий в парном катание.
 Вад, Свенн (1928—2004) — датский боксёр.

Другие значения 
 Вад — минерал, состоящий из водных окислов марганца.
 ВАД — военно-автомобильная дорога, сооружение и формирование.
 ВАД — российская дорожно-строительная компания.
 .WAD — формат файлов, используемый в компьютерных играх.

См. также 
 
 Вади
 Озёра Вады